Le canton de Grignols peut se référer à deux divisions administratives françaises :

 l'ancien canton de Grignols, devenu le canton de Saint-Astier dans le département de la Dordogne ;
 le canton de Grignols dans le département de la Gironde.